

Cinema 
Il mare (Bagno in mare) – cortometraggio diretto da Auguste e Louis Lumière del 1895.
Il mare – film diretto da Giuseppe Patroni Griffi del 1962.
Il mare – titolo alternativo di Si-wor-ae, film diretto da Lee Hyun-seung del 2000.
Il mare – film diretto da Baltasar Kormákur del 2002.

Letteratura 
Il mare – romanzo di John Banville del 2005 vincitore del Booker Prize.
Il mare, il mare – romanzo di Iris Murdoch del 1978 vincitore del Booker Prize.

Musica 
Il mare – brano musicale di Sergio Bruni del 1960.
 Il mare – singolo di Cochi e Renato del 1968.
  Il mare  – singolo di Zucchero Fornaciari del 1989